Kars steht für:

 Kars, eine Provinzhauptstadt in der Türkei
 Kars (Ontario), Ortsteil von Ottawa
 Kars (Provinz), eine Provinz der Türkei
 rechter Nebenfluss des Achurjan (oder Arpaçay), siehe Kars Çayı 
 einen deutschen männlichen Vornamen

KARS ist die Abkürzung von:

 Kuwaitischer Amateurfunkverband

Kars ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Kars (1880/1882–1945), tschechischer Maler und Zeichner
 Irfan Kars (* 1983), deutscher Schauspieler
 Kaan Kars (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Marcel Kars (* 1977), kanadisch-niederländischer Eishockeyspieler
 Ömer Karş (* 1997), türkischer Eishockeyspieler
 Yusuf Karş (* 1998), türkischer Eishockeyspieler
 Theo Kars (1940–2015), niederländischer Schriftsteller, Essayist und Übersetzer